Hallenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bendix Hallenstein (1835–1905), neuseeländischer Kaufmann, Fabrikant und Politiker, deutscher Abstammung
 Konrad Adolf Hallenstein (1835–1892), deutscher Schauspieler

Hallenstein heißen folgende geographischen Objekte:
 Hallenstein (Gemeinde Lofer), Katastralgemeinde von Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hallenstein (Gemeinde Gries), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Hallstein
 Hallerstein (Begriffsklärung)